Lembit bezeichnet:
 Lembit († 1217), der erste estnische König und estnischer Anführer, siehe Lembitu
 Lembit (1937), U-Boot
 Lembit (Vorname), estnischer männlicher Vorname